Niemcy:
 Krölpa – dzielnica Auma-Weidatal
 Krölpa – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Zobacz też:
 Crölpa